Юрва́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 125 км на схід від Бордо, 50 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 46 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 98,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея

Примітки

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Юрваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Дордонь